Vi ku' ikke la' vær er Michael Hardingers og Jørgen Thorups andet album, som udkom på LP og CD i 1988.

Spor 

Album fra 1988
Rockalbum fra Danmark